kadaryzm – nurt teologii muzułmańskiej
 kadaryzm – odmiana realnego socjalizmu

Przypisy